Psyché je slovo pocházející ze staré řečtiny (ψυχή). Může znamenat:

 Psyché (mytologie) – ženská postava z řecké mytologie
 Psyché (psychologie) – výraz pro lidskou duši či mysl, později označovanou jako psychika

další významy
 Psyché (Lully) – opera Jean-Baptiste Lullyho
 Psyché (divadelní hra) – divadelní hra od Molièra
 Psyché (symfonická báseň) – symfonická báseň Césara Francka
 Psyche (planetka) – asteroid objevený roku 1852
 Psyché (spolek) – český mystický spolek
 Psyche (revue) – časopis vydávaný K. Weinfurterem, tiskový orgán spolku Psyché
 Psyche (skupina) – kanadská synthpopová hudební skupina
 Psyche – pseudonym hudebníka Carla Craiga

podobný výraz
 psycha – výraz pro druh nábytku (vysoké zrcadlo s nízkou skříňkou vespod), oblíbený v ložnicových sestavách především v období mezi první a druhou světovou válkou